Jordi Valls nombre puede referirse a:

Personajes 
 Jordi Valls i Riera (1960-), abogado y político español.
 Jordi Valls i Pozo (1970-), poeta español en lengua catalana.